Gätjen ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Gätjen (* 1973), deutscher Schauspieler
 Steven Gätjen (* 1972), deutscher Moderator